Анато́лий Авде́ев:
 Авдеев, Анатолий Константинович (1925—1996) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Авдеев, Анатолий Фёдорович (род. 1960) — советский спортсмен по современному пятиборью. Чемпион мира.